Леоновская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Усть-Паденьгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 33 километрах на юг от города Шенкурска, на правом берегу реки Паденьга, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юго-западе деревня Голыгинская, на северо-востоке деревня Павловская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Леоновская(Подволочье) насчитывает 10 дворов, 41 мужчину и 36 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Паденгского сельского общества Устьпаденгской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 16 дворов, 35 мужчин и 41 женщина.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Паденьгское»